Trenk ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Trenk (1899–1960), österreichischer Maler
 Heinrich Trenk (1818–1892), schweizerisch-rumänischer Maler der Düsseldorfer Schule
 Josef Trenk (1946–2016), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Julius von Trenk (1825–1897), preußischer Generalleutnant
 Marin Trenk (* 1953), deutscher Ethnologe
 Peter Trenk-Hinterberger (* 1943), deutscher Jurist, Rechtswissenschaftler und ordentlicher Universitätsprofessor
 Willy Trenk-Trebitsch (1902–1983), österreichischer Schauspieler
fiktive Personen:
 Der kleine Ritter Trenk, Kinderbuchreihe von Kirsten Boie

Trenk, geographisch:
 Trenk (Gemeinde St. Urban), Ortschaft von St. Urban, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Trenk (Gemeinde Wallern), Ort bei Wallern an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Trenk (Gemeinde Wenns), Weiler bei Wenns, Tirol

Siehe auch:
 Trenck